Gregory může znamenat:

 Geografie
 Gregory (řeka) — řeka v Austrálii

 Příjmení
 Alex Gregory (* 1984) – britský veslař
 James Gregory (1638–1675) – skotský matematik a astronom
 Frederick D. Gregory (* 1941) – americký pilot a astronaut 
 William Gregory (* 1957) – americký astronaut

 Rodné jméno
 Matthew Gregory Lewis (1775–1818) – anglický spisovatel a dramatik

Související články 
 Gregor

Rozcestníky - příjmení